Move signifie déplacer, bouger en anglais.

Cinéma 
 Move, un film américain réalisé par Stuart Rosenberg en 1970 ;
 Move, un court-métrage américain réalisé par Nick Bohn en 2002 ;

Musique 
 m.o.v.e, un groupe de musique japonais ;
 Move, un classique du jazz composé par Denzil Best ;
 Move, un album de la pianiste de jazz Hiromi sorti en 2012 ;
 Move, une chanson de Little Mix ;
 Move, une chanson de l'artiste électronique américain Moby sortie en 1993 ;
 Move, une chanson de The Mamas, qui aurait dû représenter la Suède au Concours Eurovision de la chanson 2020.

Autres 
 MOVE, un groupe révolutionnaire de noirs américains, plaidant pour un retour à la loi naturelle, fondé par John Africa ;
 Move, le nom du réseau de bus de la ville de Vendôme dans le Loir-et-Cher, en France.

Voir aussi

Articles connexes 
 Daihatsu Move, une automobile produite par le constructeur japonais Daihatsu ;
 PlayStation Move, un accessoire de détection de mouvements pour PlayStation 3.

Homonymie de titre